Okręty US Navy o nazwie USS "Franklin" (nazwa pierwszych czterech pochodzi od Benjamina Franklina, piątego, lotniskowca CV-13, od bitwy pod Franklin, zgodnie z ówczesną praktyką nazewnictwa lotniskowców od słynnych bitew).
 Pierwszy "Franklin" był 6-działowym szkunerem, wyposażonym w 1775 i zwróconym właścicielowi w 1776.
 Drugi "Franklin" był 8-działowym brygiem zbudowanym w 1795, przejętym przez korsarzy z Trypolisu w 1802, wykupionym z ich rąk przez US Navy w 1805, sprzedanym w 1807
 Trzeci "Franklin" był 74-działowym okrętem liniowym zwodowanym w 1815 i rozbitym w 1852.
 Czwarty "Franklin" był fregatą o napędzie śrubowym zwodowaną w 1864 i pozostającą w aktywnej służbie do 1877; następnie używana poza służbą do 1915.
 Piąty "Franklin" (CV-13) był lotniskowcem przyjętym do służby w 1944; mocno uszkodzony przez bomby w marcu 1945, później wyremontowany, pozostawał w rezerwie do wycofania ze służby w 1964. 
 Dodatkowo rakietowy okręt podwodny został nazwany USS "Benjamin Franklin".

Inny Franklin to lotniskowiec "Franklin D. Roosevelt".
Franklin